Z1:

 Z1 (вычислительная машина) — двоичный механический программируемый вычислитель; первая разработка Конрада Цузе, 1938 год.
 Z1 (элемент МКС) — фермчатая конструкция на Международной космической станции (МКС).
 BMW Z1 — автомобиль, выпущенный компанией «BMW» в конце 80-х годов XX века.
 Minolta DiMAGE Z1 — 3-мегапиксельная фотокамера зеркального типа фирмы «Konica» с 10-кратным вариообъективом, а также быстрым и чувствительным автофокусом.